Мария Алексеевна Котляревская-Крафт (24.03.1921-28.08.2012) —  Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почётный работник культуры Новосибирской области, музыковед, педагог, психолог, просветитель. Преподаватель теории музыки и сольфеджио в Детской музыкальной школе №1 г. Новосибирска и Новосибирском музыкальном колледже им. А.Ф. Мурова.

Биография 
Мария Алексеевна родилась 24 марта 1921 г. в г. Витебск, Белоруссия.

Мария закончила Детскую музыкальную школу №1 в Новосибирске, одним из основателей которой был ее отец Алексей Штейн.

Мария Алексеевна выдающаяся фигура в музыкальной педагогике Сибири. В формировании личности новосибирского педагога-сольфеджиста важную роль сыграли семейные традиции. 

М.А. Котляревская-Крафт активно пропагандировала и развивала метод релятивной сольмизации, разрабатывала учебные пособия, известные по всей стране. По уникальной авторской методике и учебникам М.А. Штейн воспитано не одно поколение юных музыкантов. Мария Алексеевна автор: 

 популярных учебников «Сольфеджио» (выходивших в Новосибирске и Ленинграде),
 книги «Приобщение к творчеству» (в соавт. с Л.Л. Штуденом, 1987). Книга-размышление о становлении творческой личности ребенка и путях развития музыкальной педагогики,
книги «Промолчать не смогу…» (2000, 2005), изданной Новосибирским Областным Российско-Немецким Домом при поддержке Минфедерации России. В ней в оригинальной форме и доступно изложена методика и система музыкального и общеэстетического воспитания учащихся, автор делится своими размышлениями и наблюдениями.

Фильм о Марии Алексеевне - "Наследница Мария".

Семья 

 Дед (по отцовской линии) — Фёдор Фёдорович (Теодор) Штейн (1819—1893) — знаменитый немецкий пианист и импровизатор.
 Дед (по материнской линии) - Михаил Михайлович Котляревский был губернатором города Вильно, статским советником при императоре Николае II. 
 Отец — Алексей Фёдорович Штейн (1870—1959) — пианист и педагог. Преподавал в Смольном и Елизаветинском институтах благородных девиц, Петербургской (Петроградской) консерватории.
 Мать - Татьяна Михайловна Котляревская – известная пианистка, преподаватель Ташкентской государственной консерватории.
 Дядя — Евгений Фёдорович Штейн (1869-1961), российский дипломат.
 Дядя — Модест Фёдорович Штейн (1876—1908); сведений о жизни нет.
 Тетя — Вера (Любовь) Фёдоровна Штейн (1881—1971) — скульптор и художник. Училась в Петербургской Академии Художеств.

Первый муж - Абрам Портнов.

 сын Михаил Абрамович Портнов (02.12.1940 - 22.05.2012)

Второй муж - Владимир Александрович Крафт

 дочь Ольга Кибис (Крафт)

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту